Claudio Pezzuto – carabiniere italiano
 Ivano Pezzuto – arbitro di calcio italiano
 Luigi Pezzuto – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Vittorio Pezzuto – giornalista, scrittore e politico italiano con cittadinanza francese